Šoba je lahko:
 Šoba, zoženo mesto na vhodu ali izhodu cevi za ustvarjane, oblikovanje in doziranje curka 
 Šoba, priimek več znanih ljudi